Ха́нсон (Hanson) — фамилия, известные представители:

 Хансон, Альф (1912—1993) — английский футболист.
 Хансон, Анн-Луиза (род. 1944) — шведская певица.
 Хансон, Густав (1934—2019) — американский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1960 года.
 Хансон, Джанин (род. 1982) — канадская гребчиха.
 Хансон, Дуэйн (1925—1996) — американский скульптор.
 Хансон, Ларс (1886—1965) — шведский актёр.
 Хансон, Николай (1870—1899) — норвежский зоолог и исследователь Антарктики.
 Хансон, Понтус (1884—1962) — шведский ватерполист и пловец.
 Хансон, Хенри (род. 1995) — эстонский футболист.

См. также 
 Хансо́н () — одно из названий города Сеул.
 Гансон